A Serie A 1965–1966-os szezonja volt a Serie A hatvannegyedik idénye. A győztes az Internazionale lett, ez volt a klub tizedik bajnoki címe.

Végeredmény

Bajnokcsapat

 Giuliano Sarti (32 mérkőzés)
 Tarcisio Burgnich (30)
 Giacinto Facchetti (32)
 Gianfranco Bedin (30)
 Aristide Guarneri (31)
 Armando Picchi (29)
 Jair (27)
 Alessandro Mazzola (30)
 Angelo Domenghini (31)
 Luis Suárez (27)
 Mario Corso (30)
 Vezetőedző: Helenio Herrera
Tartalékok
 Spartaco Landini (11), Joaquín Peiró (10), Saul Malatrasi (7), Renato Cappellini (6), Sergio Gori (6), Ferdinando Miniussi (3), Francesco Canella (1), Franco Cordova (1), Mario Facco (1).

Góllövőlista

Eredmények

Kapcsolódó szócikkek 

 Serie B 1965-66
 Serie C 1965-66
 Serie D 1965-66
 Prima Categoria 1965-66
 Coppa Italia 1965-66

Források

Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, 2005 szeptember

Külső hivatkozások

  - Eredmények az RSSSF honlapján

Serie A szezonok
Olasz 1
Olasz 1